

Wydarzenia 

 faraon Nektanebo I założył XXX dynastię, była to ostatnia miejscowa dynastia, która rządziła w Egipcie
 na terenie Gazy bite są pierwsze monety na wzór ateńskich

Urodzili się 
 Dariusz III, król perski (zm. 330 p.n.e.)

Zmarli 
 Demokryt, filozof grecki
 Lizjasz, ateński nauczyciel wymowy, retor i logograf
 Achoris, faraon egipski
 Sun Bin, chiński strateg, autor Sztuki wojennej